Столбо́в — русская фамилия. Известные носители:

Столбов 
 
 Столбов, Алексей Иванович (1874—1937) — русский и советский художник, педагог, общественный деятель.
 Столбов, Анатолий Михайлович (1933—1996) — советский актёр.
 Столбов, Валерий Сергеевич (1913—1991) — российский переводчик и литературовед-испанист.
 Столбов, Владимир Иванович (1932—2022) — советский учёный.
 Столбов, Иван (род. 1978) — российский кларнетист.
 Столбов, Кирилл Александрович (род. 2004) — российский футболист.
 
 Столбов, Филипп Агафонович (1921—1989) — Герой Советского Союза.

Столбова

См. также 
 Столбово
 Столбин